Barry Jenkins peut désigner :
  (1944-), batteur anglais ;
 Barry Jenkins (1951-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Barry Jenkins (1979-), réalisateur américain.